Proscoloplos är ett släkte av ringmaskar. Proscoloplos ingår i familjen Orbiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Proscoloplos